Евровизия 2012 (; ; ) е 57-то ежегодно издание на едноименния песенен конкурс.

История 
Баку – столицата на Азербайджан, приема събитието, след като кавказката страна побеждава на „Евровизия 2011“ в Дюселдорф, Германия, с песента „Running Scared“ на дуета Ел и Ники с 221 точки. Това е първият път в който Азербайджан е домакин на песенния конкурс (след дебюта през 2008 г.). Първият полуфинал е на 22 май, вторият – на 24 май, а Големият финалът се провежда на 26 май 2012 г. Конкурсът се провежда в новопостроената зала „Баку Кристал Хол“, която е с капацитет от приблизително 12 000 зрители.

Официални спонсори на събитието са Schwarzkopf, азербайджанския мобилен оператор Azercell, местният филиал на руската пивоварна „Балтика“, германската компания „Brainpool“, и също така Държавната петролна компания на Република Азербайджан. Разпределението на държавите по полуфинали е извършено на 25 януари 2012 г. в Баку, след като е потвърдено, че точно 42 държави ще участват в изданието на фестивала.

Тази година в конкурса се завръща Черна гора, която от 2010 г. не участва поради финансови затруднения. Полша се отказва от участие, тъй като местната обществена телевизия обявява, че е насочила бюджета си към ретранслиране на Летните олимпийски игри в Лондон, Великобритания и Европейското първенство по футбол през 2012 г. което се провежда в Полша и Украйна. Армения подава заявка в последния момент, но на 7 март 2012 г. от обществената телевизия ARMTV постъпва официално заявление, че се отказват поради липса на достатъчно гаранции от страна на Азербайджан за сигурността на арменската делегация, а причината е заради влошените политически отношения между Азербайджан и Армения заради конфликта в Нагорни Карабах.

На 25 януари 2012 г. е обявено, че е определено символ на песенния конкурс да бъде огнено цвете, а слоганът да бъде – „Запали своя огън“ (на английски: „Light Your Fire“).

Победител става шведската изпълнителка Лорийн с песента „Euphoria“ с 372 точки. Това е пета победа за Швеция (след 1974 г., 1984 г., 1991 г. и 1999 г.). На второ място е Русия с 259 точки, на трето място е Сърбия с 214 точки, а на четвърто място е страната-домакин Азербайджан със 150 точки.

Домакинство 
На 16 май 2011 г. е обявено, че специално за конкурса ще се построи концертен комплекс с вместимост 23 000 души на Площада на Националното знаме в Баку.

На 19 май организаторите обявяват, че е възможно да използват също така стадиона „Тофик Бахрамов“ (37 000 места), както и спортно-изложбения комплекс „Гейдар Алиев“. На 4 август 2011 г. основите на Кристалната зала са положени близо до Площада на Националния флаг. При забавяне на нейния строеж конкурсът ще се проведе на стадион „Тофик Бахрамов“, който се ремонтира за Световното първенство по футбол за жени до 17 години през септември-октомври 2012 г.

Телевизията-домакин на Евровизия 2012 е Иджтимаи – азербайджански обществен телевизионен канал. Официален партньор на събитието е азербайджанския мобилен оператор Azercell.

България на Евровизия 2012 
Тази година от Българската национална телевизия прилагат отворена селекция – „Българската песен в Евровизия“. Финалът на нациолната селекция се провежда на 29 февруари 2012 г. в Зала 1 на НДК.

Българската песен „Love Unlimited“ („Любов без граници“), изпълнена от певицата Софи Маринова, участва във втория полуфинал. Съгласно регламента тя заема 11-то място с 45 точки и не се класира за финала. За разлика от нея песента на Норвегия също събира 45 точки, но заема 10-то място и е последната песен от полуфинала, заслужила участие в крайната фаза на конкурса (където остава на последното 26-то място със 7 точки).

Полуфинали

Първи полуфинал – 22 май 
18 страни участват на този полуфинал. Азербайджан, Испания и Италия също гласуват в този полуфинал. Страните с цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на първия полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на първия полуфинал:

Втори полуфинал – 24 май 
18 страни участват в този полуфинал. Великобритания, Германия и Франция също гласуват в този полуфинал. Страните с цветен фон се класират на финала на конкурса.

Гласуване на втория полуфинал

12 точки 
Държави, получили 12 точки на втория полуфинал:

Финал – 26 май 
Финалисти са 10-те победителя от първия и втория полуфинал, страната-домакин Азербайджан и Голямата петорка (Франция, Италия, Германия, Испания и Великобритания).

Гласуване на финала

12 точки 
Държави, получили 12 точки на финала:

Източници

Бележки 
 2. Съдържа няколко фрази на азербайджански, английски, арабски, гръцки, испански, италиански, сърбохърватски, турски, френски и цигански.

Външни препратки 
 Евровизия 2012 на официалния сайт на Евровизия
 Официален уебсайт на конкурса
 Български портал за Евровизия

2012 година в Европа
2012
Азербайджан в Евровизия
Азербайджанска музика
Събития в Азербайджан
История на Баку
Култура в Баку